Долгопольский сельсовет () — административная единица на территории Городокского района Витебской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Долгополье. Население — 625 человек (2019).

История 
Создан 16 июля 1954 года путём объединения упразднённых Москаленятского и Селищанского сельсоветов с центром в деревне Долгополье.

В 1968 году центр сельсовета был перенесён в деревню Заречье, в августе 1988 года возвращён обратно в Долгополье.

26 июня 1997 года в состав сельсовета вошла территория упразднённого Пролетарского сельсовета.

20 января 2023 года упразднена деревня Беляи.

Состав 
Долгопольский сельсовет включает 37 населённых пунктов:

 Авдеенки — деревня
 Бобарыки — деревня
 Бобровщина — деревня
 Большое Кошо — деревня
 Верино — деревня
 Весницкие — деревня
 Долгополье — агрогородок
 Забабуры — деревня
 Завань — деревня
 Загузье — деревня
 Заречье — деревня
 Ивановка — деревня
 Кисели — деревня
 Ковалевцы — деревня
 Ковали — деревня
 Костяново — деревня
 Крошки — деревня
 Медведи — деревня
 Москаленята — деревня
 Мыльнище — деревня
 Новая — деревня
 Новка — деревня
 Оскато — деревня
 Петинники — деревня
 Погост — деревня
 Пролетарск — деревня
 Прудок — деревня
 Пуща — деревня
 Сазоненки — деревня
 Селище — агрогородок
 Силовцы — деревня
 Савостеенки — деревня
 Узкое — деревня
 Филимоново — деревня
 Хаменки — деревня
 Шикени — деревня
 Яново — деревня
Упразднённые населённые пункты:

 Беляи — деревня

Население 
Согласно переписи 2009 года на территории сельсовета проживало 999 человек, среди которых 87,1% — белорусы. В 2019 году проживало 684 человека.

Примечания

Ссылки 
 Городокский райисполком

Сельсоветы Городокского района (Витебская область)